Molekulska formula -{C12H8}- se može odnositi na:

 Acenaftilen
 Bifenilen